Шап:

Франция 
 Шап (Алье) — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Шап (Арденны) — коммуна во Франции, в департаменте Арденны.
 Шап (Об) — коммуна во Франции, в департаменте Об.
 Шап (Пюи-де-Дом) — коммуна во Франции, в департаменте Пюи-де-Дом.

Россия 
 Шап — посёлок в Медведевском районе Марий Эл.
 Шап — озеро в Медведевском районе Марий Эл.